Hundtjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västmanland 
Hundtjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (16,8 ha)

Värmland 
Hundtjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Hundtjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (18,8 ha)
Hundtjärnet (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (5,55 ha)

Dalarna 
Hundtjärnen (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Hundtjärnen (Sundborns socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Hundtjärnen (Svartnäs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Hundtjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Hundtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (6,84 ha)
Hundtjärnen (Leksands socken, Dalarna), sjö i Leksands kommun, 
Hundtjärnen (Solleröns socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Hundtjärnen (Los socken), sjö i Ljusdals kommun,

Gästrikland 
Hundtjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,

Hälsingland 
Hundtjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Västra Hundtjärnen, sjö i Bollnäs kommun, 
Östra Hundtjärnen, sjö i Bollnäs kommun,  (7,17 ha)
Hundtjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Hundtjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Jämtland 
Hundtjärnen (Klövsjö socken, Jämtland, 693838-142753), sjö i Bergs kommun, 
Hundtjärnen (Klövsjö socken, Jämtland, 695674-140651), sjö i Bergs kommun,  (18,7 ha)
Hundtjärnen (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Hundtjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,

Medelpad 
Hundtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 691274-149952), sjö i Ånge kommun,  (6,96 ha)
Hundtjärnen (Borgsjö socken, Medelpad, 691972-149105), sjö i Ånge kommun, 
Hundtjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (3 ha)

Ångermanland 
Hundtjärnen (Bjurholms socken, Ångermanland), sjö i Bjurholms kommun, 
Lill-Hundtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Stor-Hundtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (12,5 ha)
Hundtjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Västerbotten 
Hundtjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (8,5 ha)
Hundtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 716355-169736), sjö i Skellefteå kommun,  (16,4 ha)
Hundtjärnen (Burträsks socken, Västerbotten, 717206-172499), sjö i Skellefteå kommun,  (8,77 ha)
Hundtjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (10,5 ha)
Dal-Hundtjärnarna, sjö i Skellefteå kommun,  (5,33 ha)
Hundtjärnarna (Jörns socken, Västerbotten, 723584-172600), sjö i Skellefteå kommun, 
Hundtjärnarna (Jörns socken, Västerbotten, 723618-172539), sjö i Skellefteå kommun,  (14,3 ha)
Hundtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 723483-171250), sjö i Skellefteå kommun,  (5,16 ha)
Hundtjärnen (Jörns socken, Västerbotten, 724165-169406), sjö i Skellefteå kommun,  (7,06 ha)
Stor-Hundtjärnen (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Hundtjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (5,32 ha)
Inre-Hundtjärnen, sjö i Umeå kommun, 
Lill-Hundtjärnen, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (2,5 ha)
Stor-Hundtjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (7,57 ha)

Norrbotten 
Hundtjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,

Lappland 
Hundtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, i Fräkentjärnarnas naturreservat), sjö i Arjeplogs kommun, 
Hundtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun och Sorsele kommun,  (12,3 ha)
Hundtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (10,3 ha)
Hundtjärnarna (Dorotea socken, Lappland, 711246-154095), sjö i Dorotea kommun, 
Hundtjärnarna (Dorotea socken, Lappland, 711271-154082), sjö i Dorotea kommun, 
Hundtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland, vid Jokkmokk), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,33 ha)
Hundtjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (4 ha)
Hundtjärnarna (Malå socken, Lappland, 725464-163818), sjö i Malå kommun, 
Hundtjärnarna (Malå socken, Lappland, 725478-163845), sjö i Malå kommun, 
Hundtjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Hundtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (31 ha)
Hundtjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Hundtjärnarna (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun, 
Hundtjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (9,36 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn